

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 9 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Woli“ beginnt.

Woli 



Wolin 
 Wolin, Boris Michailowitsch (1886–1957), sowjetischer Journalist und Politiker
 Wolin, Neal S. (* 1961), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Wolin, Penny (* 1953), amerikanische Fotografin
 Wolin, Richard (* 1952), US-amerikanischer Philosophiehistoriker
 Wolin, Sheldon (1922–2015), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Woliński, Adolf (1821–1895), polnischer Architekt
 Wolinski, Georges (1934–2015), französischer Comiczeichner und Cartoonist
 Wolinsky, Sidney, kanadischer Filmeditor

Wolit 
 Wolitzer, Meg (* 1959), US-amerikanische Schriftstellerin